Pradhan – alto titolo di origine sanscrita nelle culture di tradizione indù

Persone 
 Priyadarshini Pradhan – modella e attrice indiana, Miss India 1987
 Sahana Pradhan – politica e diplomatica nepalese di etnia Newar
 Sanju Pradhan – calciatore indiano